Tärby kan syfta på:

 Tärby socken – en socken i Västergötland i Ås härad
 Tärby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1952
 Tärby församling – en församling i Skara stift i Borås kommun –2010
 Tärby kyrka – församlingskyrka i Fristads församling
 Tärby distrikt – ett distrikt i Borås kommun och Västra Götalands län
 Tärby, Eskilstuna kommun (Eskilstuna)